The Crown kan avse:

 The Crown – formell benämning på staten i Storbritannien och i samväldesriken (Australien, Kanada, Nya Zeeland etc.)
 The Crown – metonym för Storbritanniens monarki eller monarken, se Storbritanniens monarki
 The Crown (musikgrupp) – ett svenskt band
 U.S. Bank Arena – amerikansk inomhusarena i Cincinnati, Ohio. Arenan var namngiven som The Crown mellan 1997 och 1999
 The Crown (TV-serie) – amerikansk-brittisk TV-serie från 2016

Se även
 Storbritanniens riksregalier
 Crown Prosecution Service - åklagare i England och Wales
 Crown Office and Procurator Fiscal Service – åklagare i Skottland
 Federal Crown Attorney – åklagare i Kanada